Lem Kirke er navnet på flere danske kirker:
 Lem Kirke (Randers Kommune) – en kirke i Lem Sogn i Randers Kommune
 Lem Kirke (Skive Kommune) – en kirke i Lem Sogn i Skive Kommune
 Lem Sydsogns Kirke – en kirke i Lem Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune